Termin tiaminska kinaza ima više značenja.

 Tiamin kinaza, enzim
 Tiamin difosfokinaza, enzim